I Porti d'Italia per flusso di merci sono i seguenti:

Si consideri che alcuni porti veicolano in particolare merci specifiche, ad esempio Augusta e porto Foxi soprattutto petrolio in connessione con le raffinerie presenti, Taranto e Piombino soprattutto carbone e ferro, mentre Ravenna è il primo porto per prodotti alimentari; Gioia Tauro invece è un porto-relè, ossia le merci sbarcate sono perlopiù reimbarcate su altre navi per altre destinazioni. Il porto di Trieste è essenzialmente un terminal petrolifero (il 75% delle merci sbarcate è petrolio): a mezzo oleodotto interrato poi il petrolio viene trasportato soprattutto in Germania.

Note

Voci correlate 
 Porti d'Italia per flusso di passeggeri

Lista dei porti italiane per flusso di merci
Elenchi di porti